Wesnjane (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Wesnjane (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk, siehe Wesnjane (Slowjanoserbsk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Korez, siehe Wesnjane (Korez)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Wesnjane (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi, siehe Wesnjane (Tscherniwzi)

 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Wesnjane (Mykolajiw)

siehe auch:
 Wesnjanka